Дон Абел има више значења:

 Дон Абел (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Дон Абел (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику